Gloster - een appelras
Gloster (Mississippi) - een plaats in de Amerikaanse staat Mississippi.
Gloster Fancy - een kanariesoort.
Gloster (fabrikant) - een Britse fabrikant van straaljagers. Bekende typen zijn:
Gloster Meteor
Gloster Javelin
Gloster E.28/39